Aulaga almohadillada puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erinacea anthyllis
 el nombre común de la planta Genista pumila